Малиновский сельсовет — сельское поселение в Белебеевском районе Башкортостана Российской Федерации.

Административный центр — деревня Малиновка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 126-З «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты

 деревня Рябаш — в 2005 году
 поселение железнодорожная будка 1430 км — в 2005 году
 поселение железнодорожная будка 1432 км — в 2005 году

Примечания 

Муниципальные образования Белебеевского района
Сельские поселения Башкортостана